Барон Владимир Карлович Кнорринг (; 1784 или 1786 — 1864) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Военного совета.

Биография 
Родился на  в 1784 году или в 1786 году. Источники, указывающие 1784-й год, не приводят точную дату рождения; более поздняя дата — полная:  года. 

Начал службу рядовым в Изюмском гусарском полку в 1801 году, в 1802 году был переведён эстандарт-юнкером в лейб-гвардии Гусарский полк.

Произведённый 26 декабря 1804 года в корнеты, участвовал с полком в кампании 1805 года, за отличие при Аустерлице награждён орденом Св. Анны 4-й степени на саблю; 20 мая 1808 года за Фридландское сражение получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».

В Отечественную войну 1812 года был ротмистром лейб-гвардии Конного полка и находился в сражениях при Лукомле, Чашниках, Борисове; за отличие в первом сражении при Полоцке Владимир Карлович Кнорринг был 4 сентября награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 1064 по кавалерскому списку Судравского и № 2431 по списку Григоровича — Степанова)

За сражение на Березине получил чин полковника и орден Св. Анны 2-й степени.

В заграничных походах 1813—1814 годов Кнорринг сражался при Лютцене, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриенне, Фершампенуазе и Париже и за мужество, проявленное в делах с французами получил алмазные знаки к ордену Св. Анны 2-й степени и орден Св. Владимира 3-й степени, а также от прусского короля особый Железный крест.

После возвращения в Россию,  1815 года женился на дочери придворного банкира Генриха Готтфрида Северина (Heinrich Gottfried Severin) (1770-1858), Луизе Генриетте Северин (Luise Henriette Severin) (1796—1843), от которой имел троих сыновей и дочь: Константина (Konstantin Karl Heinrich von Knorring) (1820—1903), Александра (Alexander von Knorring) (1822—1882), Карла (Karl Gotthard von Knorring) (1823—1871) и Луизу (Louise Johanna von Knorring) (1824—1893).

Произведённый 6 октября 1817 года в генерал-майоры, а 25 июня 1829 года — в генерал-лейтенанты, Кнорринг командовал Подольским кирасирским полком (впоследствии лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк), 1-й бригадой гвардейской кавалерийской дивизии и гвардейской кавалерийской дивизией, во главе которой участвовал в усмирении польского мятежа, где принимал участие в сражениях на Гроховском поле, при штурме варшавского предместья Праги, на Понарских высотах и при Калише.

В 1835 году Кнорринг был назначен командиром Гвардейского резервного кавалерийского корпуса; 6 декабря 1838 года пожалован генерал-адъютантом, 16 апреля 1841 года произведён в генералы от кавалерии.

Известен тем, что после первой дуэли М. Ю. Лермонтова ходатайствовал перед императором о прощении поэта ввиду его патриотизма, приверженности идеалам чести и большим боевым заслугам в войне на Кавказе (Николай I не принял его ходатайство во внимание).

Согласно прошению, 24 октября 1848 года был уволен от командования корпусом; при этом был назначен членом Военного совета и с оставлением в звании генерал-адъютанта.

Умер  года (исключён из списков Свиты 7 января).
7-го числа, Государь, великие князья и военная свита присутствовали при отпевании в лютеранской церкви св. Петра и Павла скончавшегося на 81-м году жизни генерал-адъютанта Владимира Карловича Кнорринга. В своё время он был на счету блестящих кавалерийских офицеров, командовал боевым Подольским кирасирским полком, переименованным впоследствии в лейб-гвардии кирасирский полк, и выказал себя во всех кампаниях, следовавших одна за другой с 1805 по 1814 год и позже в Польскую войну 1830 — 1831 гг. В 1836 году генерал-лейтенант Кнорринг был назначен командиром Гвардейского резервного кавалерийского корпуса, а в последние годы жизни состоял членом Военного совета; но по преклонности лет и нездоровью редко посещал заседания и не принимал участия в делах. Генерал Кнорринг пользовался уважением в военном мире как заслуженный ветеран и честный, благородный человек. Тело покойного было перевезено в имение его в Лифляндии и там предано земле

Награды 
За свою службу Владимир Карлович Кнорринг был награждён многими орденами, в их числе:

 Орден Святой Анны 4-й степени (1805)
 Орден Святого Георгия 4-го класса (04.09.1812)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1812; алмазные знаки пожалованы в 1814)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1814)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1825)
 Орден Святой Анны 1-й степени (12.05.1829)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1831)
 Орден Белого Орла (09.04.1833)
 Орден Святого Александра Невского (06.12.1836; алмазные знаки ордена пожалованы 06.12.1843)
 Орден Святого Владимира 1-й степени (31.12.1845)

Кроме того, ему были пожалованы:

 Золотая шпага с надписью «За храбрость» (20.05.1808)
 Табакерка с вензелем Имени Государя Императора (1820),
 Табакерка с вензелем Имени Государя Императора (1830),
 Знак отличия «За военное достоинство» 2-й степени (1832)
 Знак отличия за ХХХ лет беспорочной службы (1837),
 Знак отличия за XLV лет беспорочной службы (1858)
 Золотая табакерка, украшенная бриллиантами, с портретом Государя Императора (1854)
 Перстень с портретом Его Величества (1861)

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. — , 2009. — С. 657. — ISBN 978-5-9524-4166-8.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007.
 
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. — , 1886
 Некролог // «Военный сборник», 1864, № 2.

Ссылки 
 КНОРРИНГ Владимир Карлович  в «Энциклопедии немцев России»
 Владимир Карлович фон Кнорринг  на сайте «Хронос»
 Кнорринг Владимир Карлович  на сайте «Русская императорская армия»
 Кнорринг Владимир Карлович (Karl Pontus Waldemar von Knorring) (1786—1864)  

Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Фершампенуазе
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Владимир Карлович
Члены Военного совета Российской империи
Лейб-гусары